Мискевич () — польская фамилия. Известные носители:

 Мискевич, Дорота (род. 1973) — польская певица.
 Мискевич, Михал (род. 1989) — польский футболист.
 Мискевич, Станислав (род. 1942) — польский политик времён ПНР.